Schmid von Schmidsfelden ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schmid von Schmidsfelden (1859–1917), österreichischer Industrieller 
 August Schmid von Schmidsfelden der Ältere (1863–1941), österreichischer Industrieller 
 Johann Georg Schmid von Schmidsfelden (1606–1673), deutscher Beamter und Begründer der Adelsfamilie Schmid von Schmidsfelden 
 Josef Karl Schmid von Schmidsfelden (1786–1858), österreichischer Unternehmer und Gewerke
 Josef Karl Matthäus Schmid von Schmidsfelden (1822–1897), österreichischer Industrieller 
 Moriz Schmid von Schmidsfelden (1836–1917), österreichischer Industrieller 
 Victor Johann Baptist Schmid von Schmidsfelden (1860–1915), österreichischer Industrieller 
 Walter Johann Friedrich Schmid von Schmidsfelden (1865–1946), österreichischer Industrieller 

Siehe auch:
 Schmidsfelden